

Localidades

Arandas (Ain)

Arandas (Jalisco)

Outros
Arandas (cratera)

Desambiguações de topônimos